Епи́скоп Ионафа́н (в миру Иоа́нн Нау́мович Ру́днев; 18 апреля 1816, село Вязовик, Ливенский уезд, Орловская губерния — , Спасо-Преображенский монастырь (Ярославль)) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский, архиепископ Ярославский и Ростовский.

Биография 
Родился в 1816 году в семье псаломщика Орловской губернии.

Обучался в Орловской духовной семинарии (1839). В 1843 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

30 ноября 1843 года назначен смотрителем Белгородского духовного училища.

С 21 сентября 1846 года — учитель Орловской духовной семинарии.

Был женат. Овдовев, 30 сентября 1853 года постригся в монашество с именем Ионафан, 3 октября рукоположен во иеромонаха.

С 6 мая 1855 года — инспектор Орловской духовной семинарии.

С 6 октября 1860 года — ректор Вологодской духовной семинарии и архимандрит Спасо-Прилуцкого монастыря.

С 31 марта 1864 года — ректор Олонецкой духовной семинарии.

4 сентября 1866 года в Александро-Невской Лавре хиротонисан во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии.

С 29 августа 1869 года — епископ Олонецкий и Петрозаводский. Епископу Ионафану досталась обширная, но небогатая епархия.

В 20-ти беднейших приходах, благодаря жертвователям, привлечённым епископом Ионафаном, были построены новые церкви с домами для причта и школами. Постоянно совершал поездки по епархии, освящал новые и отремонтированные храмы, служил в отдалённых приходах в дни престольных праздников, говорил проповеди, встречался с паствой.

С 28 февраля 1877 года — епископ Ярославский и Ростовский.

15 мая 1883 года возведён в сан архиепископа.

15 мая 1894 года награждён бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.

С 1893 года — почётный член Московской духовной академии.

С 1895 года — почётный член Казанской духовной академии.

Благодаря его почину в Ярославской епархии открыта эмеритальная касса, епархиальный свечной завод, противораскольническое братство Димитрия Ростовского. Устроил в Ярославле епархиальное женское училище. Его попечением обстроены Ростовское и Угличское духовные училища. Много потрудился над восстановлением и обновлением святынь и исторических памятников Ростова Великого.

26 ноября 1903 года уволен на покой в Ярославский Преображенский монастырь.

Скончался 19 октября 1906 года на 91 году жизни после 62-летнего служения Церкви. Погребен в Спасском монастыре. После Великой Отечественной войны его останки были перенесены на городское кладбище на Туговой горе.

Сочинения 
 Архипастырское воззвание. "Приб. к «ЦВ» 1889, № 42, стр.1268.
 Пастырское послание возлюбленным о Христе пастырям Ярославской церкви. "Приб. к «ЦВ» 1890, № 29, с. 921.
 Поучение в день памяти страдальческой кончины святого благоверного князя царевича Димитрия Угличского. // "Приб. к «ЦВ» 1891, № 24, с. 771.

Литература

Ссылки 
 на сайте «Русское православие»
 Ионафан (Руднев, архиепископ Ярославский и Ростовский)
 Трудами епископа Ионафана // Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии

Выпускники Орловской духовной семинарии
Архиепископы Русской православной церкви
Главы Ярославской и Ростовской епархии
Почётные члены Императорской Академии художеств
Ректоры Олонецкой духовной семинарии